Фонд «Українська політика» () — український аналітичний центр, який спеціалізується на дослідженні та моделюванні політичних процесів в Україні та світі, організації виборчих кампаній та політичному консалтингу.

Історія 
Фонд «Українська політика» був створений у 2011 році в Києві за ініціативою політолога Костя Бондаренка. Спочатку Фонд займався вивченням і прогнозуванням політичних процесів в Україні  та на пострадянському просторі, тісно співпрацював з Адміністрацією Президента України, Міністерством закордонних справ, іншими міністерствами та відомствами, забезпечуючи матеріали аналітичного та прогностичного характеру.
Під егідою та за ініціативи Фонду була проведена низка міжнародних конференцій в Парижі, Берліні, Брюсселі, Римі, Варшаві, Осло, Москві, Вільнюсі. Також за участю Фонду проводився ряд заходів в Криму (2012 і 2013 рр.), в ході яких депутати Європейського парламенту та українські парламентарі обговорювали питання співпраці.
За ініціативою Фонду «Українська політика» були підготовлені та видані аналітичні доповіді, а також монографії співробітників. Регулярно проводяться експертні обговорення важливих тем, готуються стратегічні розробки, соціологічні дослідження.
У 2013—2014 роках Фонд видавав журнал «Rich».

Діяльність 
Сьогодні Фонд «Українська політика» активно співпрацює з низкою українських політиків і політичних партій, надаючи консультативні послуги. Налагоджені партнерські відносини з рядом європейських аналітичних центрів, університетів, фондів.
За своєю тональністю аналітичні матеріали Фонду контрастують з офіційною позицією нинішньої української влади та офіційною пропагандою, що дає привід зараховувати Фонд до опозиційних структур.

Примітки

Посилання 
 
 

Політика України
Політологія
Аналітичні центри України
Засновані в Україні 2011